

België 
 Maria Magdalenakerk (Brussel) (ook: Magdalenakerk)
 Sint-Magdalenakerk (Jette) (ook: Sint-Magdalenakerk)
 Maria Magdalenakerk (Kortijs) in de gemeente Gingelom
 Heilige Magdalenakerk (Brugge)
 Sint-Maria-Magdalenakerk (Elsene)
 Maria Magdalenakerk (Reet)

Duitsland 
 Maria-Magdalenakerk (Berdum) (Nedersaksen)
 Maria Magdalenakerk (Darmstadt) (Hessen)
 Maria Magdalenakerk (Eberswalde) (Brandenburg)
 Maria Magdalenakerk (Fulkum) (Nedersaksen)
 Maria Magdalenakerk (Goch) (Noordrijn-Westfalen)

Nederland 
 Maria Magdalenakerk (Amsterdam) 
 Maria Magdalenakerk (Geffen) 
 Maria Magdalenakerk (Geldrop)
 Grote of Maria Magdalenakerk te Goes
 Heilige Maria Magdalenakerk (Goes) RK kerkgebouw te Goes
 Maria Magdalenakerk (Maasland)
 Oude Kerk (Maasland)
 Maria Magdalenakerk (Rijen)
 Maria Magdalenakerk (Wormer)
 Maria Magdalenakerk ('t Kalf) (RK) te Zaandam
 Maria Magdalenakerk (Zaandam) (Oudkatholieke Kerk) te Zaandam.

Overig 
 Maria Magdalenakerk (Boedapest), Hongarije
 Maria Magdalenakerk (Calais), Frankrijk
Sint-Maria Magdalenakerk (Giffaumont-Champaubert), Frankrijk
 Maria Magdalenakerk (Jeruzalem), Israël
 Maria Magdalenakerk (Lviv), Oekraïne
 Maria Magdalenakerk (Stockholm), Zweden
 Maria Magdalenakerk (Syddjurs), Denemarken

Zie ook 
 Maria-Magdalenaklooster, doorverwijspagina
 Maria Magdalena

Maria Magdalenakerk